

События 
 Часть вестготов, укрывшихся в горах Астурии на севере Испании после разгрома в 711 году Вестготского королевства, образовала Астурийское королевство (королевство Астурия) и положила начало Реконкисте.
 Победа Пелайо Астурийского над арабами в битве в долине Ковадонга. Возникновение в горах Астурии вестготско-испанского королевства со столицей в Овьедо.
 718—737 — правитель Астурии Пелайо.
 Винфрид побывал в Риме и получил имя Бонифаций.
 Победа болгарского владетеля Тервела над арабами в окрестностях Константинополя.
 Весна — из Египта и Африки к Константинополю прибыли два мощных флота арабов. Лев велел поставить на корабли огнебросательные сифоны и двинулся на арабский флот. Большая часть арабского флота в сражении уничтожена. Болезни и мор в арабском войске. Лето — После 13-месячной осады халиф с огромным уроном отвёл войска от Константинополя.
 Движение среди жителей Согда за переселение в Фергану. Арабы осаждают повстанцев во главе с владетелем Пенджикента Диваштичем в Ходженте и истребляют их.

См. также